Янгыта:

 Янгыта (приток Малой Янгыты) — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО. 
 Янгыта (приток Шапкиной) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Большая Янгыта
 Малая Янгыта